Ihan je lahko:

 Ihan, naselje v občini Domžale 
 Ihan, priimek več znanih ljudi
 Ihan (mitologija), ustanovitelj argoškega kraljestva v grški mitologiji 
 župnija Ihan 
 prašičja farma Ihan